Заре́ченский сельсове́т:

Беларусь 
 Зареченский сельсовет — в Логойском районе Минской области (до 2013).

Россия

Башкортостан 
 Зареченский сельсовет — в Гафурийском районе (1997—2008)
 Зареченский сельсовет — в Кугарчинском районе.

Курская область 
 Зареченский сельсовет — в Мантуровском районе.
 Зареченский сельсовет — в Тимском районе.

Липецкая область 
 Зареченский сельсовет — в Тербунском районе.

Московская область 
 Зареченский сельсовет — в Дмитровском районе (1979—1994)

Оренбургская область 

 Зареченский сельсовет — в Тоцком районе

Свердловская область 
 Зареченский сельсовет — в Камышловском районе.